Pastoorshuis (Ferwerd)
 Pastoorshuis (Delft)